Simon Béla (1892–1965) fogorvos
 Simon Béla (1904–1971) geofizikus
 Simon Béla (1910–1980) festő
 Simon Béla (?) építész
 Simon Béla (?) zongoraművész
 Simon Béla (1988) evezős